Babaji Maharaj – yogi immortale che vive sull'Himalaya
 Nisargadatta Maharaj – maestro spirituale indiano
 Sarat Maharaj – docente sudafricano
 Valene Maharaj – modella trinidadiana